Rinnhofer ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Rinnhofer (* 1945),  freischaffender Fotograf
 Roland Rinnhofer (* 1979), österreichischer Fußballspieler